HJL est un sigle qui peut désigner :
 Hervé Joseph Lebrun (1963-), un photographe et réalisateur français ;
  (1924-1992), un économiste américain, le premier économiste à proposer la mise aux enchères des fréquences de diffusion comme moyen d'attribuer les ondes comme une ressource naturelle.